Das Walderlebniszentrum Gemünd war ein Museum im Schleidener Stadtteil Gemünd im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen.

Gemünd liegt mitten im Nationalpark Eifel. Das Zentrum war seit 1996 im Haus des Gastes untergebracht. Seit 2008 ist es in das Nationalparktor Gemünd  am Kurgarten integriert.

Die Dauerausstellung behandelt die Themen
Buchenwald,
Wald und Wild,
Fichte im Kermeter,
Forstgeschichte im Kermeter,
Rohstoff Holz und
Wald und Krieg.

Gerätschaften aus der Forstwirtschaft der letzten 150 Jahren geben ein anschauliches Bild der harten Waldarbeit. Am ehemaligen Walderlebniszentrum beginnt ein etwa 5,5 km langer Waldlehrpfad.

Museum im Kreis Euskirchen
Museum in der Eifel
Schleiden